Победители турнира-2009 - дуэт Анна-Лена Грёнефельд / Ваня Кинг защищали свой титул.

Сеянные 

  Алла Кудрявцева /  Екатерина Макарова (Первый раунд)
  Анна-Лена Грёнефельд /  Ваня Кинг (Первый раунд)

<li> Акгуль Аманмурадова /  Чжань Юнжань (Полуфинал)
<li> Клаудиа Янс /  Алисия Росольска (Первый раунд)

Сетка

Ссылки 
 Сетка турнира

Международный теннисный турнир в Брисбене 2010